В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Шеррі Екер 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Андреа Джегер (півфінал)
 Відсутня

 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (1-ше коло)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix